ThePostOnline, een Nederlandse nieuws- en opiniewebsite
 TPO (voetbalclub), een amateurvoetbalclub uit Moerdijk